Beauronne bezeichnet:
 Beauronne, französische Gemeinde im Département Dordogne

 Mehrere Flüsse in Frankreich, allesamt Nebenflüsse der Isle im Département Dordogne:
 Beauronne (Chancelade), Fluss passiert den Ort Chancelade
 Beauronne (Les Lèches), Fluss passiert den Ort Les Lèches
 Beauronne (Saint-Vincent), Fluss passiert den Ort Saint-Vincent-de-Connezac